Hugh Cook est un nom porté par plusieurs personnes :
 Hugh Cook (1942-), écrivain canadien,
 Hugh Cook, auteur de roman de science fiction qui a écrit une scène de lancer de nain dans son roman fantastique de 1992 The Witchlord and the Weaponmaster,

Voir aussi
 Hugh
 Cook